Centro Português de Cinema
 Comissão Parlamentar Conjunta
 Centro Popular de Cultura
 Código de Processo Civil brasileiro

Desambiguações de siglas